Die Saison 2005/06 der österreichischen Eishockey-Nationalliga wurde mit neun Vereinen ausgetragen. Titelverteidiger war der EK Zell am See, der seine Meisterschaft jedoch an den EHC Lustenau verlor.

Modus 
Die neun Mannschaften trugen im Grunddurchgang eine Hin- und Rückrunde aus, nach der die Punkte halbiert wurden. Nach einer weiteren Hin- und Rückrunde qualifizierten sich die besten acht Vereine für das Viertelfinale. Die Teilnehmer waren dieselben wie in der vorangegangenen Saison, einzig das "Farmteam" der in Konkurs gegangenen Linzer nahm nicht mehr teil.

Zeitplan 
 Grunddurchgang: 24. September 2005 bis 28. Februar 2006
 Viertelfinale (Best-of-Three): 4. März bis 11. März 2006
 Halbfinale (Best-of-Five): 14. März bis 28. März 2006
 Finale (Best-of-Five): 1. April bis 15. April 2006

Teilnehmer 
 EK Zell am See (Titelverteidiger)
 EHC Lustenau
 EC-TREND Dornbirn
 EHC Feldkirch 2000
 EC Red Bulls Salzburg / 2
 EHC Bregenzerwald
 Kapfenberger SV
 Wiener Eislöwen-Verein
 EV Zeltweg

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Playoffs

Playoff-Baum

Einzelergebnisse Viertelfinale

Einzelergebnisse Halbfinale

Einzelergebnisse Finale

Meisterschaftsendstand 
 EHC Lustenau
 EV Zeltweg
 VEU Feldkirch
 EK Zell am See
 EC-TREND Dornbirn
 EC Red Bull Salzburg II
 Wiener Eislöwen-Verein
 KSV Eishockeyklub
 EHC Bregenzerwald

Kader des Nationalliga-Meisters

Statistiken

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, PPT = Powerplaytore, UZT = Unterzahltore, SM = Strafminuten; Fett: Nestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Weblinks 
 Offizielle Statistiken der Nationalliga-Saison 2005/06 (PDF-Datei; 326 kB)

Nationalliga 2005
Nationalliga 2005